Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Euryalus :

 le , une frégate lancée en 1803, prend part à la bataille de Trafalgar, détruite à Gibraltar en 1860 ;
 le , une frégate de 35 canons lancée en 1853 ;
 le , une corvette en acier de la classe Bacchante lancée en 1877, vendue en 1897 ;
 le , un croiseur protégé de la classe Cressy, détruit en 1920 ;
 le , un croiseur de la classe Dido, lancé en 1939, est endommagé  en 1942 lors de la seconde bataille de Syrte ;
 le , une frégate de la , lancé en 1963, détruite en 1990.

Euryalus